Препара́т:
 Препарат (от  «готовый, приготовленный; лечебное/лекарственное средство/препарат») — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, растворы и т.п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.
 Биологические препараты — группа медицинских продуктов биологического происхождения (вакцины, препараты крови, аллергены и т. п.).
 Микроскопический препарат — предметное стекло с расположенным на нём объектом, подготовленным для исследования под микроскопом.